Čelechovice, auch Czelechowitz, Tschelechowitz bzw. Czellechowitz ist 

der Name mehrerer Orte in Tschechien
Čelechovice, Gemeinde im Okres Přerov
Čelechovice na Hané, Gemeinde im Okres Prostějov
Čelechovice, Ortsteil von Stochov, Okres Kladno

und eines Adelsgeschlechtes, siehe Tschelechowitz von Kralowitz